Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1992 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Australijczyk Leigh Adams.

Finał 
 23 sierpnia 1992 r. (niedziela),  Pfaffenhofen an der Ilm

Uwagi

Bibliografia 
 1992 World Under-21 Final - Pfaffenhofen 

1992
1992 w sporcie żużlowym